YND steht für:
 Flughafen Hull, Gatineau, Québec, Kanada (IATA-Code)

ynd steht für:
 Yandruwandha, eine der Pama-Nyunga-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung